Hecheln bezeichnet

 Hecheln (Mühlingen), einen Ortsteil der Gemeinde Mühlingen im Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 den physiologischen Vorgang des Hechelns als wichtiger Bestandteil der Thermoregulation, zum Beispiel bei Hunden
 einen Arbeitsschritt bei der Pflanzenfaserherstellung, siehe Hechel
 Vogelfedern, aus denen Trockenfliegen hergestellt werden, die beim Fliegenfischen Verwendung finden